Albalate steht für:
 Albalate de Zorita, Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Albalate del Arzobispo, Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien
 Albalate de Cinca, Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien